a DDT rovarirtószer fantázianeve
Gesarol, rockegyüttes, a P. Mobil elődje